Nostromo – grado di marina
 Nostromo – astronave del film Alien
 Nostromo – azienda alimentare italiana
 Nostromo – gruppo musicale metalcore
 Nostromo – romanzo di Joseph Conrad del 1904
 Nostromo – miniserie televisiva del 1996 basata su romanzo di Conrad